Фреддерик Эдмонд «Фред» Ванвлит (; род. 25 февраля 1994 года в Рокфорде, Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс». На студенческом уровне защищал цвета команды «Уичита Стэйт Шокерс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
24 ноября 2020 года игрок переподписал контракт с «Торонто». 4 января 2021 года в матче против «Бостон Селтикс» Ванвлит набрал 35 очков и сделал 8 подборов. 2 февраля 2021 года Фред в поединке против «Орландо Мэджик» стал первым незадрафтованным игроком в истории НБА, который набрал в одном матче 54 очка и забил 11 трёхочковых броска. Ванвлит стал первым игроком в истории «Рэпторс», которому покорилась отметка 54 набранных очка в одном матче.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Рэпторс 905»